Corniche Kennedy peut faire référence :

Culture 
corniche du Président-John-Fitzgerald-Kennedy, un boulevard de Marseille ;
Corniche Kennedy, un roman de Maylis de Kerangal paru en 2008 ;
Corniche Kennedy, un film de Dominique Cabrera adapté du roman et sorti en 2016.

Homonymie de titre